Пи-пи может означать:
 Пи-Пи — остров в Канаде.
  — тауншип в Огайо.
 Пхи-Пхи — острова близ побережья Таиланда.

См. также 
 Пипи